Als Burg Ehrenstein werden bezeichnet:

eine Burgruine in Ehrenstein im Ilm-Kreis (Thüringen); siehe Burg Ehrenstein (Thüringen)
eine Burgruine bei Neustadt (Wied) im Kreis Neuwied (Westerwald); siehe Burg Ehrenstein (Westerwald)
eine Burgruine in Blaustein im Alb-Donau-Kreis; siehe Burgrest Ehrenstein

Siehe auch:
Burg Erenstein, eine Burgruine bei Züttlingen im Landkreis Heilbronn